Фудбалска репрезентација Хондураса је фудбалски тим који представља Хондурас на међународним такмичењима и под контролом је Фудбалског савеза Хондураса. У октобру 2009. су обезбедили учешће на Светском првенству 2010, што је било њихово прво учешће на завршном турниру од Светског првенства 1982. Поред учествовања на Светским првенствима највећи успеси Хондураса су друго место на Конкакафовом златном купу 1991. када су у финалу изгубили од САД и треће место на Америчком купу 2001. године.

Успеси

Светска првенства

Конкакафов златни куп

Амерички куп

Пријатељске утакмице

Стадион 

Хондурас већину својих мечева игра на стадиону Олимпико Метрополитано у Сан Педро Сули. Стадион је изграђен 1997, и има капацитет од 45.000 гледалаца. Поред тога што је дом националном тиму, на њему игра и фудбалски клуб Маратон.

Кад не игра на Олимпику, национални тим такође игра на стадиону Тибурсио Каријас Андино у Тегусигалпи. Тибурсио Каријас Андино је отворен 15. марта 1948. и има капацитет за 35.000 људи.

Тренутни састав

Рекорди играча

Највише наступа

Најбољи стрелци

Референце

Спољашње везе 

 Хондурас на сајту ФИФА 
 Листа мечева Хондураса на rsssf.com
 Вести и резултати националног тима Хондураса

Хондурас
Фудбал у Хондурасу
Репрезентације Хондураса